Апшинець:

 Апшинець — річка в Закарпатті.
 Апшинець — озеро в Закарпатті.